Balam (demon), een demon in de Joods-Christelijke traditie
Balam (Iran), een plaats in de provincie Khuzestan
Richard Balam, een wiskundige
David D. Balam, een Canadees astronoom